Асс, АСС — многозначный термин.
 Асс — еврейская фамилия.
 Асс, Евгений Викторович (род. 1946) — российский архитектор и художник.
 Асс, Кирилл Евгеньевич (род. 1974) — архитектор, куратор, художник, публицист.
 Асс, Леонид Евгеньевич (1907—1980) — советский архитектор.
 Асс, Максим Михайлович (1874—1941) — русский писатель, публиковавшийся под несколькими псевдонимами.
 Асс, Павел Николаевич (настоящая фамилия Афонин, род. 1965) — автор книги «Штирлиц, или Как размножаются ёжики».
 Асс (Килтси) — рыцарская мыза в Эстонии.
 Асс — древнеримская монета.
 Асс — древнеримская единица измерения веса.
 Асс, Ассос — библейский город и гавань в Мизии на берегу Эгейского моря.
 Асс — до 1948 года название села Пролетарка в Красноперекопском районе Крыма.
 Асс — до 1948 года вариант названия бывшего села Днестровка Джанкойском районе Крыма.
 Асс — лётчик-ас в написании, принятом в русском языке до середины XX века.
  — Арабский социалистический союз

См. также 

 АС
 Ас

Примечания